Les élections locales ont eu lieu le dimanche  en Belgique afin d'élire les représentants des provinces et des communes.

Ces élections concernent :

 Bruxelles avec 19 communes
 La région flamande avec 5 provinces et 308 communes (300 communes à partir du )
 Dans la ville d'Anvers, les élections auront lieu également pour élire les représentants des 9 districts
 La région wallonne avec 5 provinces et 262 communes
Dans les communes à facilités linguistiques de Fourons, Comines-Warneton et de la périphérie de Bruxelles, les échevins et les membres des CPAS sont élus directement.

Ces élections ont vu une progression des partis écologistes (Ecolo et Groen), du PTB et du Vlaams Belang, ainsi qu'une baisse des partis traditionnels. Ces élections ayant lieu quelques mois avant les élections législatives de 2019, elles ont conduit les commentateurs à anticiper pendant les mois qui ont suivi une vague verte qui, si elle aura en partie lieu, se révèlera avoir été surestimée, particulièrement en Flandre, face à une montée beaucoup plus surprenante du Vlaams Belang.

Modalités du scrutin 
Le vote électronique n'a pas été possible en Wallonie, à l'exception de la communauté germanophone. La parité a dû être respectée sur les listes présentées à Bruxelles. Les étrangers, de l'Union européenne ou non, ont bénéficié du droit de vote et ont pu s'inscrire sur les listes électorales. Au premier août, celles-ci se composaient ainsi :

Élections provinciales

Résumé par familles politiques

Résumé détaillé

Anvers 

 sont à pourvoir. La majorité sortante est dominée par la N-VA.

La nouvelle majorité est une coalition N-VA-CD&V présidée par Luk Lemmens (N-VA).

Brabant flamand 

 sont à pourvoir.

La nouvelle majorité est une coalition N-VA-CD&V-Open Vld présidée par Bart Nevens (N-VA).

Brabant wallon 

 sont à pourvoir

La nouvelle majorité est une coalition MR-PS présidée par Mathieu Michel (MR).

Flandre occidentale 

La nouvelle majorité est une coalition CD&V-Open Vld-sp.a présidée par Bart Naeyaert (CD&V).

Flandre orientale 

La nouvelle majorité est une coalition N-VA-CD&V-Groen présidée par Kurt Moens (N-VA)

Hainaut 

La nouvelle majorité est une coalition PS-MR présidée par Serge Hustache (PS).

Liège 

 * En y incluant les résultats des branches germanophone des partis.

La nouvelle majorité est une coalition PS-MR présidée par Luc Gillard (PS).

Limbourg 

La nouvelle majorité est une coalition CD&V-N-VA-Open Vld présidée par Inge Moors (CD&V)

Luxembourg 

La nouvelle majorité est une coalition PS-cdH présidée par Stéphan De Mul (PS).

Namur 

La nouvelle majorité est une coalition MR-cdH-DéFI présidée par Jean-Marc Van Espen (MR)

Élections communales











Communes par nombre décroissant d'habitants

Anvers 
55 sièges sont à pourvoir. Le sp.a et le CD&V se présentaient auparavant sur une liste commune.

Gand

Charleroi

Bruxelles

Schaerbeek

Anderlecht

Liège

Bruges

Namur

Louvain

Molenbeek-Saint-Jean

Mons

Ixelles

Alost

Malines

Références

Liens externes 
 .
 .
 .

Belgique, communales et provinciales
2018
2018
2018 en Belgique
Politique en octobre 2018